72-рите награди Златен глобус () се провеждат на 11 януари 2015 г. Номинациите са обявени на 11 декември 2014 г.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус

Златен глобус
2015 година
2015 година в Северна Америка